Альберта Брианти (; родилась 5 апреля 1980 года в Сан-Секондо-Парменсе, Италия) — итальянская теннисистка; победительница трёх турниров WTA (один — в одиночном разряде).

Общая информация 
Альберта — одна из трёх детей Риты и Аттильо Брианти; её братьев зовут Алессандро и Андреа.

Вся семья играет в теннис, а Альберта впервые попробовала себя на корте в шесть лет. Любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (2)

Победы (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (26)

Победы (9)

Поражения (17)

Финалы турниров WTA в парном разряде (4)

Победы (2)

Поражения (2)

Финалы турниров ITF в парном разряде (17)

Победы (11)

Поражения (6)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Родившиеся в Сан-Секондо-Парменсе
Теннисисты Италии